Colinas puede referirse a:

 Colina (topografía), accidente geográfico que se refiere a una eminencia del terreno que no supera los 100 metros de altura.

Divisiones administrativas 
 Las Colinas (Guadalajara), localidad del municipio de El Casar, provincia de Guadalajara, España.
 Las Colinas (Huelva), localidad del municipio de Isla Cristina, provincia de Huelva, España.
 Colinas del Campo de Martín Moro, localidad del municipio de Igüeña, provincia de León, España.
 Urdiales de Colinas, localidad del municipio de Igüeña, provincia de León, España.
 Parque de las Colinas, localidad del municipio de Hoyo de Manzanares, Comunidad de Madrid, España.
 Las Colinas (Madrid), localidad del municipio de Moraleja de Enmedio, Comunidad de Madrid, España.
 Las Colinas (Asturias), localidad del municipio de Cangas del Narcea, Asturias, España.
 Colinas (Asturias), localidad del municipio de Valdés, Asturias, España.
 Colinas de Abajo, localidad del municipio de Tineo, Asturias, España.
 Colinas de Arriba, localidad del municipio de Tineo, Asturias, España.
 Poblado de Colinas, localidad del municipio de La Puebla del Río, provincia de Sevilla, España.
 Colinas de San Antonio, localidad del municipio de San Antonio de Benagéber, provincia de Valencia, España.
 Colinas de Trasmonte, localidad del municipio de Quiruelas de Vidriales, provincia de Zamora, España.
 Las Colinas (Zaragoza), localidad del municipio de Cadrete, provincia de Zaragoza, España.
 Colinas (Maranhão): localidad de Brasil, en el estado de Maranhão.
 Colinas (Río Grande del Sur): localidad de Brasil, en el estado de Río Grande del Sur.
 Antonio Colinas: escritor y poeta español.
 Las Colinas (Estados Unidos)